TJ Spoje Košice (celým názvem: Telovýchovná jednota Spoje Košice) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v krajském městě Košice v Košickém kraji na východě Slovenska. Zanikl v roce 1999 po fúzi s košickou Lokomotívou. Největším úspěchem klubu byla účast ve třetí nejvyšší soutěži (v sezónách 1997/98 a 1998/99).

Své domácí zápasy odehrával na stadionu na Bardejovskej ulici.

Historické názvy 

Zdroj: 

 TJ Spoje Košice (Telovýchovná jednota Spoje Košice)
 1956 – fúze s TJ Spartak Košice VSS ⇒ TJ Spartak Košice (Telovýchovná jednota Spartak Košice)
 1957 – znovu oddělení ⇒ TJ Spoje Košice (Telovýchovná jednota Spoje Košice)
 1999 – fúze s FC Lokomotíva Košice ⇒ FC Spoje Lokomotíva Košice
 1999 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1976–1977: I. B trieda  – sk. Košická
 1977–1978: I. A trieda  – sk. Východ
 1978–1979: I. A trieda  – sk. Západ
 1979–1981: I. A trieda  – sk. Košická
 1981–1983: Divize – sk. Východ
 1983–1987: Divize – sk. Východ (Západní)
 1987–1990: Divize – sk. Východ
 1990–1993: I. A trieda  – sk. Západ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1997: 4. liga  – sk. Západ
 1997–1999: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1999
Fotbal v Košicích
Sportovní kluby v Košicích